Маріньї-Брізе, Мариньї́-Бризе́, Маріньї-Брізе (фр. Marigny-Brizay) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент В'єнна.
 Брізе, Бризе́, Брізе (фр. Brizay) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. 
 Стефан Брізе — французький кінорежисер, сценарист, продюсер та актор. 
 ГЕС Брізе (фр. Centrale Brisay) — діюча гідроелектростанція .